Contea di McHenry o McHenry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di McHenry (Dakota del Nord)
 Contea di McHenry (Illinois)